Die Ortsbezeichnung Baures steht für:

 Baures (Beni) – eine Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Municipio Baures – ein Verwaltungsbezirk im Departamento Beni, Bolivien
 Baures (Kanton), Kanton im Departamento Beni in der Provinz Iténez in Bolivien